Самсё () — остров в южной части пролива Каттегат. Расположен между полуостровом Ютландия (15 км до побережья) и островом Зеландия (отделён проливом Самсё-Бельт, ).

Остров является отдельным муниципалитетом Самсё с центром в городке . Площадь 112,06 км² (вместе с прибрежными островками). Население — 4003 человек (2009).

Паромное сообщение свызывает Самсё с Ютландией (городок ) и Зеландией (город Калуннборг).

Остров примечателен максимальным использованием альтернативных источников энергии — ветра (ветроэнергетические установки фирмы Bonus A/S, ныне часть концерна Siemens AG), солнечные батареи и солнечные коллекторы, биотоплива, биологических отходов и др.

Остров популярен сбором земляники, который привлекает туристов из таких удалённых частей Европы, как Ирландия и французская Бретань. Также Самсё известен в Дании самым ранним в стране картофелем и одноимённым сортом полутвёрдого сыра.

См. также 
 Список островов Дании

Примечания

Ссылки 
 Сайт муниципалитета
 д/ф «Счастливый остров» из цикла «Вопрос времени» («Россия-2», 2011)

Острова Дании